Michael Alexander Moser (n. 1990), cestista statunitense
 Michael George Moser (1952-1975), cestista canadese